A 2009-es katalán nagydíj volt a 2009-es MotoGP-világbajnokság hatodik futama. A versenyt Barcelonában rendezték június 14-én. Ezen a versenyen Talmácsi Gábor már a királykategóriás Team Scot színeiben indult, akikkel a verseny előtti csütörtökön egyezett meg. Sérülése után itt tért vissza Sete Gibernau.

Szabadedzések

MotoGP

Időmérő

125 cm³

250 cm³

MotoGP

A MotoGP végeredménye

A 250 cm³ végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források 

Motorversenyzés Spanyolországban
Katalónia sportélete
Katalan